Grebenau bezeichnet
 Grebenau, eine Stadt im Vogelsbergkreis in Hessen
 Grebenau (Guxhagen), ein Ortsteil der Gemeinde Guxhagen im Schwalm-Eder-Kreis in Hessen
 das Amt Grebenau eine historische Verwaltungseinheit, zuletzt im Großherzogtum Hessen